Skok w dal kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XI mistrzostw Europy w Rzymie. Kwalifikacje rozegrano 2 września, a finał 3 września 1974 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Węgier Ilona Bruzsenyák. W rywalizacji wzięło udział osiemnaście zawodniczek z dziesięciu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 6,30 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skok w dal kobiet